Idrac är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anne-Marie Idrac (född 1951), fransk ämbetsman
 Francis Idrac (född 1946), fransk ämbetsman
 Jean-Antoine-Marie Idrac (1849–1884), fransk skulptör
 Pierre Idrac (1885–1935), fransk meteorolog

Franska efternamn